Ви́ктор Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Виктор Васильевич (1928—2014) — писатель и переводчик, член Союза писателей.
 Кузнецов, Виктор Васильевич — тренер по борьбе, Заслуженный тренер России.
 Кузнецов, Виктор Васильевич (род. 1949) — советский и украинский футболист и тренер.
 Кузнецов, Виктор Васильевич (1912—1986) — химик, проректор Пермского университета.